Csehország
 Vilémovice, település a Blanskói járásban
 Vilémovice, település a Havlíčkův Brod-i járásban